Résultats détaillés du simple en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Organisation

Format 
Le tableau de simple en quad réunit 16 joueurs et joueuses et se joue en 4 tours. Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants.

Participants

Parcours

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Simple dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Double messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Double dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Double mixte en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020

Lien externe 
Résultats du tableau de simple quad sur le site officiel des Jeux de Tokyo

Navigation 

Tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020